Sahibganj (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Sahibganj (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sahibganj
 Sahibganj (dialect), een dialect van het Sauria Paharia, gesproken in het district